Гечсара́н () — одна из 5 областей (шахрестанов) иранской провинции Кохгилуйе и Бойерахмед. Административный центр — город Догонбедан.
В состав шахрестана входят районы (бахши):
 Меркези (центральный) (بخش مرکزی)
 Башт (بخش باشت)
Население области на 2006 год составляло 131 628 человек.

Населённые пункты

Галерея

Ссылки 
 World Gazetteer

шахрестаны Кохгилуйе и Бойерахмеда